Le patronyme Desprez, Després ou des Prés désigne un endroit de provenance : « les prés », provenant lui-même du latin « pratum » .

Patronyme

Desprez
 Alexandre Desprez (1768-1849), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 André Desprez (1898-1978), cascadeur français ;
 André-Louis Desprez (1839-1900), sénateur du Pas-de-Calais ;
 Antoine Desprez (17??-18??), organiste français ;
 Charles Desprez de Boissy (vers 1730 - 1787), écrivain français ; 
 Florian Desprez (1807-1895 à Toulouse), homme d’Église français ;
 Florimond Desprez sélectionneur, producteur de semences ; 
 François Desprez (vers 1530-avant 1587), « boursier », marchand d'estampes et illustrateur français ;
 François-Alexandre Desprez (1780-1833), général français ;
 Gaston Desprez inventeur et directeur de théâtre français ;
 Gérard Deprez homme politique belge ;
 Guillaume Desprez (1768-1842), député de l'Orne ;
 Guillaume Desprez (imprimeur) (1629?-1708), imprimeur parisien ;
 Guillaume II Desprez ((1680?-1753), imprimeur parisien ;
 Guillaume-Nicolas Desprez (1713-1795), imprimeur parisien ;
 Isabelle Prévost-Desprez, juge d’instruction français ;
 Jean Desprez, rosiériste du  ;
 Jean Desprez (1898 - 1973), parfumeur français ;
 Jean Desprez (journaliste), (1906 - 1965), journaliste québécoise (pseudonyme) ;
 Jean-Jacques Desprez (1794-1873), homme politique français ; 
 Louis Desprez (1799-1870), sculpteur français ;
 Louis-Jean Desprez (1753 - 1804), peintre, architecte, et graveur français ;
 Louis Marie Desprez (1861-1885), écrivain naturaliste français ;
 Médard Desprez (1764-1842), banquier français ;
Renée Desprez, actrice de la Belle Epoque ;
 Simone Desprez (1882-1970), peintre française.

des Prés
 Josquin des Prés (1450-1521), compositeur franco-flamand

Després
Azarie Couillard-Després (1876-1939) est un prêtre et un historien canadien.
Bernadette Després (née le ) est une illustratrice française de bande dessinées.
Cyril Despres, né le  à Nemours, est un pilote auto et moto français.
Daniel Després, né le  à Cap-de-la-Madeleine , est un informaticien québécois.
Jacques Després, né le  à Suresnes est un illustrateur français.
Jean Després, (1889-1980), orfèvre et créateur de bijoux, Arts-déco de grand renom.
Michel Després est un homme politique québécois, ancien député de la circonscription électorale provinciale de Jean-Lesage. 
Rémi Després est un ingénieur et entrepreneur français en Informatique et Télécommunications.
Robert Després est un administrateur québécois né à Québec, le .
Ronald Després est un musicien, poète et traducteur acadien né en 1935 au Nouveau-Brunswick.
Rose Després (1945-), musicienne, interprète, comédienne et poétesse canadienne.

Divers 

 Despréz, cratère sur la surface de la planète Mercure ;

Desprez (1759-1829), nom de scène de l'acteur français Nicolas-Gabriel Poullot ;
Ouverture Desprez.

Notes et références